Сангре-Гранде () — город и административный центр одноимённого региона на северо-востоке острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
Основан в 1770 году.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживало 20710 человека: мужчин — 10306, женщин — 10404.

На 15 мая 2000 года население составляло 15870 человек.

Инфраструктура 
 «Сангре-Гранде Реджионал Комплекс» () — мультиспортивный стадион вместимостью 7 тыс. человек. Преимущественно используется для футбольных матчей клубом «Норт-Ист Старз».

Спорт 
 «Норт-Ист Старз» — двукратный чемпион страны по футболу.

Примечания

Источники 
 Sangre Grande, Trinidad and Tobago Page

Ссылки 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго